Бори́с Петро́вич Чирко́в (, с. Лозовая-Павловка, Екатеринославская губерния, Российская империя — 28 мая 1982, Москва, СССР) — советский актёр театра и кино, педагог. Герой Социалистического Труда (1975), народный артист СССР (1950), лауреат четырёх Сталинских премий (1941, 1947, 1949, 1952) и Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1979). Кавалер трёх орденов Ленина (1938, 1967, 1975).

Биография 

Родился а в селе Лозовая-Павловка (ныне город Брянка). Вскоре после его рождения семья переехала в Нолинск Вятской губернии (по другим источникам — родился в этом городе).

В 1919 году окончил среднюю школу II-й ступени. В 1919—1921 году — учитель естествознания отдела народного образования в Нолинске Вятской губернии.
 
В 1926 году окончил Ленинградский институт сценического искусства.

В 1926—1930 годах — актёр Ленинградского ТЮЗа, выступал также в Ленинградском мюзик-холле, затем — актёр Ленинградского «Красного театра Народного дома» (ныне театр «Балтийский дом») (1930—1932), Ленинградской кинофабрики «Союзкино» (ныне «Ленфильм») (1932—1938), Ленинградского Нового ТЮЗа (1935—1939), киностудий «Мосфильм» (1939—1941, 1943—1945), Московского театра Революции (ныне Московский театр имени Вл. Маяковского) (1940), киностудии ЦОКС (1941—1943), Театра-студии киноактёра (1945—1950), Московского драматического театра им. А. С. Пушкина (1950—1965), с 1966 — Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя.

Работал на радио, принимал участие в озвучивании мультфильмов.

В 1955—1963 годах — педагог ВГИКа.

Часто бывал за границей: Индия, Китай, Люксембург, Италия, Франция, ФРГ, ГДР, Польша, ЧССР, Венгрия, Англия, Швеция, Финляндия, Испания и др.

Член ВКП(б) с 1945 года. Депутат Верховного Совета СССР 3 созыва (1950—1954). Председатель Федерации спортивного кино и телевидения СССР с 1960 года.

Умер от инфаркта 28 мая 1982 года в Кремле во время церемонии вручения Ленинских премий. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Семья 

Первая жена — Клавдия Васильевна Пугачева, в 1924—1933 годы — актриса Ленинградского ТЮЗа.

Вторая жена — Нина Вячеславовна Горская, балерина. В 40-е годы была осуждена на 5 лет по обвинению в шпионаже.

Третья жена — Людмила Геника-Чиркова (1923—2019), заслуженная артистка РСФСР (1972).

Сестра — Галина Петровна Чиркова

Дочь Людмила Чиркова (род. 1949), актриса и педагог.

Приходился двоюродным племянником В. М. Молотову (бабушка Бориса Чиркова Ольга Яковлевна Чиркова (Небогатикова) и мать Вячеслава Молотова Анна Яковлевна Скрябина (Небогатикова) были родными сёстрами).

Награды и звания 

 Герой Социалистического Труда (1975)
 Заслуженный артист РСФСР (1935)
 Народный артист СССР (1950)
 Сталинская премия первой степени (1941) — за исполнение главной роли в кинотрилогии о Максиме (1934, 1937, 1938)
 Сталинская премия второй степени (1947) — за исполнение главной роли в фильме «Глинка» (1946)
 Сталинская премия первой степени (1949) — за исполнение роли профессора Верейского в фильме «Суд чести» (1948)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за исполнение роли Степана Недоли в фильме «Донецкие шахтёры» (1950)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1979) — за исполнение ролей Абаго Богверадзе, Флора Федуловича Прибыткова, Петра Константиновича Муромского в спектаклях «Пока арба не перевернулась» О. Ш. Иоселиани, «Последняя жертва» А. Н. Островского, «Дело» А. В. Сухово-Кобылина
 три ордена Ленина
 01.04.1938 — среди «особо отличившихся по кинофильмам артистов» (как исполнитель роли Максима в кинокартинах «Юность Максима» и «Возвращение Максима»)
 04.11.1967 — за заслуги в развитии советской кинематографии, активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся, многолетнюю и плодотворную работу в учреждениях кино
 1975
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1939 — за исполнение роли Максима в фильме «Выборгская сторона»; 1981)
 Орден Красной Звезды (1944)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975)
 Медаль «Ветеран труда» (1974)
 Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1975) — за активную деятельность и большой вклад в развитие физической культуры и спорта, выдающиеся спортивные достижения
 Отличник физической культуры и спорта СССР (1961)
 Всесоюзный кинофестиваль в Минске (1960, Первый приз за мужскую роль, фильм «Киевлянка»)
 Всесоюзный кинофестиваль в Ленинграде (1968, Приз за исполнение главной роли, фильм «Мятежная застава»)
 Почётный гражданин Нолинска.

Творчество

Театральные работы

Ленинградский ТЮЗ 
 1922 — «Конёк-Горбунок» по П. П. Ершову — Иванушка (премьера — 23 февраля 1922)
 1926 — «Дон Кихот» по м. де Сервантесу — Санчо Панса (премьера — 19 января 1926)
 1927 — «Легенда о Тиле Уленшпигеле» по Ш. де Костеру — Тиль Уленшпигель (премьера — 23 мая 1927)
 1942 — «Принц и нищий» по М. Твену — шут (премьера — 10 июля 1942)

Ленинградский Новый ТЮЗ 
  — «Продолжение следует» А. Я. Бруштейн — профессор Ведель
  — «Сказки Пушкина» («О попе и о работнике его Балде») по А. С. Пушкину — поп
  — «Третья верста» Д. Дэля — Власов
  — «Борис Годунов» А. С. Пушкина — Григорий Отрепьев
  — «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского
  — «Музыкантская команда» Д. Дэля — фельдфебель

Театр-студия киноактёра 
 1942 — «Нахлебник» И. С. Тургенева — Василий Семёнович Кузовкин

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина 
 1950 — «Из искры» Ш. Н. Дадиани, режиссёр В. В. Ванин — В. И. Ленин; (премьера — 21 октября 1950)
 1950 — «Украденное счастье» И. Я. Франко — Микола Задорожный
 1953 — «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина — Смирнов
 1953 — «Борис Годунов» А. Пушкина — самозванец
 1953 — «Самодуры» К. Гольдони, режиссёры: О. А. Викландт, Л. Л. Лукьянов — Лунардо; (премьера — 21 октября 1953)
 1954 — «Иванов» А. П. Чехова — Павел Кириллович Лебедев
 1956 — «Белый лотос» В. В. Винникова и Ю. А. Осноса, Режиссёры: И. М. Туманов и М. Л. Лейн — Майтрея
 1960 — «Изгнание блудного леса» — Акила, старец чудотворец
 1962 — «Дневник женщины» К. Я. Финна, режиссёр Н. В. Петров — Матвей Антонович Порогов, инженер; (премьера − 23 мая 1962)
 1962 — «Покой нам только снится» — Алексей Александрович Денисов

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя 
  — «Заговор императрицы» А. Н. Толстого — Григорий Распутин
 «Птички» Ж. Ануя — шеф
  — «Пока арба не перевернулась» О. Д. Иоселиани — Агабо Боговерадзе
  — «Последняя жертва» А. Н. Островского — Флор Федулыч Прибытков
 «Дело» А.В. Сухово-Кобылина
  — «Старым казачьим способом» А. Софронова — мизюкл
  — «Рассказ» Н. Лескова — Корабьёж

Фильмография 

  — Мой сын (короткометражный) — Паташон
  — Луна слева — Орский
  — Родной брат — Гришка
  — Златые горы — рабочий
  — Одна — парень у телефона
  — Крестьяне — парень с гармонью / красноармеец
  — Чапаев — крестьянин
  — Юность Максима — Максим
  — Подруги — Сенька / старик в пивной  — Леночка и виноград (короткометражный) — совхозный кучер  — Великий гражданин — Максим  — Возвращение Максима — Максим  — Волочаевские дни — старик  — Выборгская сторона — Максим  — Человек с ружьём — Евтушенко  — Минин и Пожарский — Роман  — Учитель — Степан Иванович Лаутин  — Боевой киносборник № 1 (эпизод «Встреча с Максимом») — Максим  — Боевой киносборник № 3 (фильм «Антоша Рыбкин») — Антоша Рыбкин  — Мы ждём вас с победой — кузнец  — Александр Пархоменко — Н. И. Махно  — Антоша Рыбкин — Антоша Рыбкин  — Партизаны в степях Украины — дед Тарас  — Кутузов — Денис Давыдов  — Фронт — Удивительный  — Иван Никулин — русский матрос — Захар Фомичёв  — Глинка — М. И. Глинка  — Суд чести — Андрей Иванович Верейский  — Три встречи — Никанор Самосеев  — Кавалер Золотой Звезды — Кондратьев  — Донецкие шахтёры — Степан Недоля  — Верные друзья — Борис Петрович Чижов  — Димитровградцы — Соболев  — За власть Советов — Гаврила Черноиваненко  — Своими руками — Руденко  — Рядом с нами — Столетов  — Тревожная ночь — матрос Родионов  — Дорогой мой человек — санитар Жилин  — Киевлянка — Яков Петрович Середа  — Мечты сбываются — Лещук  — Наследники — Яков Петрович Середа  — Потерянная фотография — генерал Сафронов  — Своя голова на плечах — председатель колхоза  — Горизонт — Лихобаба  — Грешный ангел — религиозный старик  — Порожний рейс — дед на аэродроме  — Есть и такой остров — эпизод  — Живые и мёртвые — Гаврила Романович Бирюков  — Каин XVIII — туалетный работник  — Короткие истории — портной  — Вызываем огонь на себя — Гаврила Ануфриевич Синаков, староста  — Голубая чашка — колхозный сторож  — Музыканты одного полка — старик-могильщик  — Первый посетитель — дядя Федя  — Чрезвычайное поручение — зубатовский шпик  — Мятежная застава — Ефим Ефимов  — Семь стариков и одна девушка — Яковлев  — Сердце Бонивура — Стороженков  — Шутите? (киноальманах) (новелла «Вандербуль бежит за горизонт») — старик  — Ижорский батальон — Ванечка  — Жили три холостяка — профессор Александр Александрович Синельников  — По собственному желанию — дядя Миша  — Горожане — Петрович  — Роса — председатель колхоза  — Строговы — Егор, кум Телеспектакли 

 1953 — Нахлебник — Василий Семенович Кузовкин 1968 — Ма-аленькая!
 1973 — Разные люди — Пётр Петрович Тёмкин 1976 — Пока арба не перевернулась — Агабо Богверадзе 1977 — Машенька — профессор Окаемов Радиоспектакли 
 1977 — «Мы наш, мы новый мир построим» — Иван Гаврилович Понятых, крестьянин с Иртыша.

 Озвучивание мультфильмов 
 1949 — Весенняя сказка — читает текст / Гуменник 1950 — Чудо мельница — дед 1950 — Сказка о рыбаке и рыбке — старик 1952 — Каштанка — столяр 1954 — Царевна-Лягушка — царь 1954 — Соломенный бычок — дед 1956 — Сказка о попе и о работнике его Балде — дед-гудошник 1956 — Чудесный колодец — текст от автора 1958 — Шли солдаты… — закадровый текст 1982 — Филипок — читает текст Участие в фильмах 
 1963 — Пятьдесят биографий (документальный) — Борис Чирков 1966 — 30-летний юбилей к/ф «Юность Максима» (документальный)
 1969 — Рядом с другом (документальный)
 1971 — 70-летие Б. П. Чиркова (документальный)
 1972 — Ленфильму — 50 (документальный) — Борис Чирков, ведущий''
 1973 — Наш друг Максим (документальный)

Архивные кадры 
 2002 — Борис Чирков. Строки из дневника (выпуск II киноальманаха «Летопись ВГИКа»)
 2013 — Василий Васильевич Меркурьев (документальный)

Автор книг 

 «Что мы видели» (1954)
 «За горами, за морями» (1955)
 «Опыт и раздумья. Об искусстве актёра» (1964)
 «Рассказы о творческом пути» (1965)
 «Про нас актёров» (1970)
 «Азорские острова» (1978).

Память 

На доме в Москве, где с 1952 по 1982 год жил актёр (улица Спасская, д. 21), установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели ВГИК
Члены КПСС
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:Ленфильм
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Казахфильм
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Персоналии:Театр «Балтийский дом»
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя
Актёры озвучивания СССР
Мемуаристы СССР
Спортивные функционеры СССР
Почётные граждане Нолинска
Похороненные на Новодевичьем кладбище